En Pologne, Kodrąb peut faire référence à :

dans la voïvodie de Łódź
 Kodrąb, une gmina rurale du powiat de Radomsko
 Kodrąb, village et siège administratif (chef-lieu) de la gmina ci-dessus.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Kodrąb, village du powiat de Kamień.